40 beste er navnet på et opsamlingsalbum med Shu-bi-dua. Albummet udkom i 1997 i Norge.

Spor

Hitlister

Referencer 

Opsamlingsalbum fra 1997
Album fra Norge
Shu-bi-dua-opsamlingsalbum